Котово () е град в Русия, административен център на Котовски район, Волгоградска област. Населението му към 1 януари 2018 година е 21 990 души.

История

География

Население

Източници 

Градове във Волгоградска област